Bendorf (Haut-Rhin), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Bendorf (Holstein), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleswig-Holsteen
Bendorf (Rijnland-Palts), een stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts